Bridget est un prénom féminin d'origine gaélique, populaire dans certains pays anglophones. Il est notamment porté par : 
 Bridgit Mendler, une actrice, ayant tourné dans des séries de Disney Channel ; 
 Bridget Moynahan, une actrice ; 
 Bridget Fonda, une actrice, fille de Peter Fonda ; 
 Bridget Marquardt, un mannequin et une actrice, qui a tourné dans Les Girls de Playboy (The Girls Next Door) ; 
 Bridget McManus, une actrice américaine.

Cinéma 
Bridget est un film réalisé par Amos Kollek en 2002.

Homonymie de prénom